Das Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 (auch als International Tournament of Champions bekannt) war ein Damentennis-Einladungsturnier das als Einzelbewerb in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde und Teil der WTA Tour 2010 war. Es wurde vom 4. bis 7. November 2010 im Internationalen Konferenzzentrum (Indah Hall) in Nusa Dua auf der Insel Bali in Indonesien ausgetragen und war die zweite Auflage dieses Turniers. Titelverteidigerin war die Französin Aravane Rezaï.

Qualifikation

Qualifikationsmodus 
Zum Turnier wurden acht Damen eingeladen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

 Für die sechs bestplatzierten Spielerinnen der Weltrangliste (Stand: 25. Oktober 2010), die mindestens eines von 32 Turnieren der Kategorie International (Preisgeld: USD 220.000) der WTA Tour 2010 gewannen und nicht an den Meisterschaften der WTA Tour in Doha antreten, war die Teilnahme verpflichtend.
 Die Turnierleitung von Bali durfte bis zum 11. Oktober 2010 zwei Wild Cards an Spielerinnen vergeben, die in der WTA Tour 2010 an mindestens einem Turnier der Kategorie International teilnahmen und nicht in Doha spielten.
Sie nominierte Ana Ivanović und Daniela Hantuchová. Da sich Ivanović durch ihren Sieg in Linz und ihre Weltranglistenposition direkt qualifiziert hatte, ging die zweite Wildcard des Veranstalters an die Japanerin Kimiko Date Krumm.
 Wenn sich die beiden Spielerinnen, die als Reservistinnen in Doha fungierten, für Bali qualifiziert hätten, dann wäre es ihnen freigestanden anzutreten, wenn sie in Doha zum Einsatz kamen.
 Spielerinnen, die beim gleichzeitig stattfindenden Finale des Fed Cups antraten, waren von der Teilnahme in Bali entbunden.

Qualifizierungsrangliste 
Stand nach allen 32 Turnieren der Kategorie International:

 1 Caroline Wozniacki, Wera Swonarjowa, Kim Clijsters, Venus Williams und Francesca Schiavone waren für die Meisterschaften der WTA Tour in Doha qualifiziert und daher in Bali nicht spielberechtigt.
 2 Flavia Pennetta spielte in San Diego für Titelverteidiger Italien im gleichzeitig stattfindenden Finale des Fed Cups gegen die USA. Sie war daher von der Teilnahme befreit und nicht in Bali angetreten.
 3 Diese Spielerinnen haben die Saison (zum Teil verletzungsbedingt) vorzeitig beendet.

Die Hintergrundfarben bedeuten folgendes:
 Die fünf Spielerinnen, deren Namen grau unterlegt ist, waren für das Turnier spielbefreit bzw. nahmen an den WTA Championships 2010 teil.
 Die sechs Spielerinnen, deren Namen grün unterlegt ist, waren für Bali qualifiziert.
 Die vier Spielerinnen, deren Namen orange unterlegt ist, hatten ihre Saison vorzeitig beendet.

Turnier

Austragungsmodus 
Das Turnier wurde nach K.-o.-System gespielt, wobei das Spiel um die Plätze drei und vier ausgetragen wurde. Die ersten vier Spielerinnen der WTA-Weltrangliste wurden gesetzt.

Nenn- und Setzliste

Turnierplan

Preisgeld und WTA Weltranglistenpunkte 
Das Turnier ist mit USD 600.000 dotiert:

Siehe auch 
 WTA Championships 2010
 ATP World Tour Finals 2010

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WTA: Road to Bali (englisch)
 
 Offizielle Regularien der WTA für das Turnier (englisch; PDF; 45 kB)

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Nusa Dua